Манзанарес има више значења:

 Манзанарес
 Манзанарес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Манзанарес (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Манзанарес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику